Splash! est la 5compilation de Yui Sakakibara, sorti sous le label LOVE×TRAX Office le  au Japon. Il sort en format CD et CD+DVD.

Liste des titres

Liens externes 
  Fiche officielle de l'album
  Fiche sur le site de l'Oricon

Album de Yui Sakakibara
Album musical sorti en 2013